NGC 6642 (другие обозначения — GCL 97, ESO 522-SC32) — шаровое скопление в созвездии Стрелец.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

6642
Стрелец (созвездие)
Шаровые скопления